Кажѝмеж Йѐжи Скшѝпна-Твардо̀вски, герб Огончик () е полски философ и психолог, професор, основател на Лвовско-Варшавската философска школа, преподавател и ректор в Лвовския университет.

Трудове 
 Idee und Perzeption bei Descartes. Eine erkenntistheoretische Untersuchung aus Descartes (1892)
 Zum Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Untersuchung (1894)
 Wybrane pisma filozoficzne (1965)
 Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem (1976)
 Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992)
 Etyka (1994)
 Dzienniki (t. I–II, 1997)
 On Actions, Products and Other Topics in Philosophy (1999)
 Filozofia i muzyka (2005)

Бележки 

Полски философи
Полски психолози
Възпитаници на Виенския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Ректори на Лвовския университет
Членове на Лвовското научно дружество
Носители на Ордена на Франц Йозеф
Носители на Кръст на храбрите
Доктор хонорис кауза на Варшавския университет
Доктор хонорис кауза на Университет „Адам Мицкевич“
Родени във Виена
Починали в Лвов
Погребани на Лучаковското гробище